06 (Nul šeść) — шестой альбом белорусской рок-группы N.R.M., вышедший в 2007 году.

Об альбоме 
Диск записывался в 2007 году в Минске на студии «PRO-2-Studio», а мастерингом занимался шведский специалист Хенрик Лип из студии Vintage Mastering в Гётеборге. Релизу альбома была посвящена акция «Слухай! Прыдумляй! Выйгравай!» Европейского Радио для Беларуси. Первые диски оказались в руках поклонников 19 мая 2007 года.

06 был написан, по словам лидера группы Лявона Вольского, под влиянием политических событий весны 2006 года. Это, а также номер альбома, и послужило поводом, чтобы назвать его именно цифрой «06». Альбом состоит из 14 разностилевых песен: от типичного «нрмовского» хард-рока до джаз-блюза. Впервые одну из песен исполнил не Лявон Вольский, а ударник Олег Демидович. А в песне «Hadziučnik» каждый из участников группы поёт по несколько строк песни. Кроме того, в последней песне «Mama, tata, heta ja» присутствует хор из детей участников группы. Также впервые, кроме обычной гитары, бас-гитары и ударных, в записи песен использовались другие инструменты — виолончель, мандолина, клавишные.

Альбом содержит необычный буклет с текстами песен и изображениями наград — крестов и медали — сделанных по типу войсковых регалий. Как отмечено на страницах буклета, «все кресты и медаль утверждены на специальном заседании Кабинета Министров N.R.M. от 25 декабря 2006 года».

Песня «Svabody hłytok» в 2009 году была отобрана на сборник «Budzma The Best Rock / Budzma The Best Rock/New».

Список композиций 
 Nas da chalery
 Stalinhrad
 Hadziučnik
 Miensk i Minsk
 Toje, što jość pamiž nami
 Palmy i biarozy
 Padvodnaja łodka
 Svabody hłytok
 Kitaj
 Himn biełaruskaha rok-n-rolščyka
 Nikoli-nikoli
 Tolki dla ciabie
 Nie pytaj
 Mama, tata, heta ja

Участники записи 
 Лявон Вольский: вокал, гитара, ударные, клавишные
 Пит Павлов: гитара, мандолина бэк-вокал
 Юрий Левков: бас-гитара, вокал, бэк-вокал
 Олег Демидович: ударные, вокал, бэк-вокал
 Юлия Глушицкая: виолончель
 Аделия Вольская, Яна Левкова, Ян-Винсент Луцевич, Павлина Демидович: хоровой вокал

Издание 
 «PRO-2-Studio» (Минск, лето-зима 2006): запись, миксование
 Геннадий Сырокваш: саунд-продюсер
 Хенрик Лип (Henryk Lipp) (Vintage Mastering, Gothenburg, Sweden): майстраваньне
 Олег Демидович: дизайн обложки, крестов и медали
 Денис Трусило: компьютерная графика
 Игорь Назаренко, Игорь Вирковский: полиграфия
 Stowarzyszenie Młodych Twórców — «Ku Teatrowi»: продюсирование

Ссылки 
 «Выходзіць альбом „06“ N.R.M.»
 Новы альбом N.R.M. «06» з’явіцца ў крамах праз тыдзень
 «Hadziučnik» — лепшая песьня году
 N.R.M. пачалі запіс новага альбому!

Сайты 
 Афіцыйная хатняя старонка N.R.M.
 Афіцыйны фан-клюб N.R.M.

Видео 
 Miensk i Minsk
 Hadziučnik

Примечания 

2007